Termenul Opal poate să însemne:

Opal un mineral amorf din grupa silicaților
OPAL denumire prescurtată pentru:
Un detector al Organizației Europene pentru cercetări nucleare
Un reactor atomic pentru cercetare din Australia
Un întrerupător pentru OPtical Access Line